Пит Сампрас је одбранио титулу победивши у финалу Горана Иванишевића резултатом 7-6(2) 7-6(5) 6-0.

Носиоци 

  Пит Сампрас (победник)</li>
  Михаел Штих (прво коло)</li>
  Стефан Едберг (друго коло)</li>
  Горан Иванишевић (финалиста)</li>
  Џим Куријер (друго коло)</li>
  Тод Мартин (полуфиналиста)</li>
  Борис Бекер (полуфиналиста)</li>
  Сержи Бругера (четврто коло)</li>

<ol start="9">
  Андреј Медведев (четврто коло)
  Мајкл Ченг (четвртфиналиста)
  Петр Корда (друго коло)
  Андре Агаси (четврто коло)
  Седрик Пиолин (прво коло)
  Марк Росе (друго коло)
  Јевгениј Кафељников (треће коло)
  Арно Беч (прво коло)

Жреб

Финала

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Вимблдон 1994 – мушкарци појединачно на сајту tenniscorner.net

Вимблдон 1994.
Вимблдон — мушкарци појединачно
Тенис 1994.